Jentsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Jentsch (1888–1977), namibischer Landschaftsmaler
 Analena Jentsch (* 1997), deutsche Curlerin
 Anne Jentsch (* 1983), deutsch-sorbische Autorin
 August Jentsch (1877–1942), österreichischer Techniker und Landwirt
 August Jentsch (1926–2014), österreichischer Autor, Publizist, Lederwarenhändler und Weltreisender
 Carl Jentsch (1833–1917), deutscher Theologe, Priester, Schriftsteller und von Bischof Heinrich Förster exkommunizierter Publizist
 Christiane Jentsch (* 1961), deutsche Curling-Spielerin
 Christoph Jentsch (1931–2015), deutscher Geograph
 Daniel Müller-Jentsch (* 1969), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Daniela Jentsch (* 1982), deutsche Curling-Spielerin
 Dominic Jentsch (* 1991), deutscher Poolbillardspieler
 Ernst Jentsch (1867–1919), deutscher Psychiater
 Frieder Jentsch (* 1947), deutscher Mineraloge, Wissenschafts- und Technikhistoriker
 Gerhard Jentsch (1924–1998), deutscher Schauspieler
 Gerhard Jentsch (Dokumentarfilmer) (1927–2014), deutscher Dokumentarfilmer
 Hans-Joachim Jentsch (1937–2021), deutscher Politiker (CDU) und Richter des Bundesverfassungsgerichts
 Heinrich Adolph Jentsch (1818–1896), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer
 Helmut Jentsch (1936–2020), sorbischer Sprachwissenschaftler
 Hugo Jentsch (1840–1916), deutscher Gymnasiallehrer, Landeshistoriker und Urgeschichtsforscher in der Niederlausitz
 Joachim Jentsch (1933–2006), deutscher Chemiker
 Johann August Jentsch (1836–1918), sorbischer Volkskundler und Historiker
 Joseph Anton Jentsch (1698–1758), deutscher Stifts- und Stadtbaumeister in Schlesien
 Julia Jentsch (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Jentsch (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Jentsch (1833–1917), deutscher Theologe, Schriftsteller und Publizist
 Karl August Jentsch (1828–1895), sorbischer Pfarrer und Literaturhistoriker
 Karl-Heinz Jentsch (1921–2004), deutscher Betriebswirtschaftler, Politiker (LDPD) und Hochschullehrer
 Martina Jentsch (* 1968), deutsche Turnerin
 Olaf Jentsch (* 1970), deutscher Basketballspieler
 Otto Jentsch (1898–1978), deutscher Ingenieur und von 1952 bis 1956 Rektor der Hochschule für Verkehrswesen Dresden
 Ralph Jentsch (* 1944), deutscher Kunsthistoriker
 Rudolf Jentsch (1903–1977), sorbischer Literatur- und Sprachwissenschaftler
 Stefan Jentsch (1955–2016), deutscher Biochemiker, Direktor am MPI für Biochemie, Bruder von Thomas Jentsch
 Thomas Jentsch (* 1953), deutscher Neuro- und Molekularbiologe
 Walter Jentsch (1900–1979), deutscher Komponist, Kapellmeister und Rundfunkregisseur
 Walther Müller-Jentsch (* 1935), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Werner Jentsch (1913–1993), deutscher evangelischer Theologe und Professor für Religionspädagogik
 Willy Jentsch (1892–1966), deutscher Politiker und Bürgermeister

Siehe auch:
 Jensch
 Jentzsch
 Jäntsch
 Jänsch
 Jenč